

Населені пункти та їхні частини
 Стара Весь-Друга — село в гміні Бихава Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Стара Весь-Друга — село в гміні Колбель Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Стара Весь-Друга — частина села Сендек у гміні Лаґув Келецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки